Марія Кириленко і Марія Шарапова були чинними чемпіонками, але в першому колі їх перемогли Маріон Бартолі і Тамарін Танасугарн.

Даніела Гантухова і Ай Суґіяма виграли титул, перемігши у фіналі пару Елені Даніліду і Дженніфер Расселл з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Кара Блек /  Лізель Губер (півфінал)
  Даніела Гантухова /  Ай Суґіяма (чемпіонки)
  Ніколь Пратт /  Марія Венто-Кабчі (чвертьфінал)
  Бріанн Стюарт /  Саманта Стосур (півфінал)

Сітка

Основна сітка

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 DFS Classic 2005 Draws
 ITF Tournament Page 
 ITF doubles results page
 ITF doubles qualifying results page

DFS Classic, парний розряд
Парний розряд